Pseudodiocus – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1972 roku przez koreańskiego biologa Ju-shey Ho.

Gatunki
Pseudodiocus scorpaenus Ho, 1972

Przypisy 

Pseudodiocus